Albany é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Albany (Nova Iorque)
 Condado de Albany (Wyoming)

Desambiguações de topônimos